Norra Brassberget är ett naturreservat i Ljusdals kommun i Gävleborgs län.

Området är naturskyddat sedan 2009 och är 141 hektar stort. Reservatet består av lövskog på toppen av Stora Brassberget och tallar på sluttningarna.

Referenser
naturreservatet Norra Brassberget

Naturreservat i Ljusdals kommun
Natura 2000-områden i Gävleborgs län
Naturskyddsområden bildade 2009